Дворянков — фамилия; имеет женскую форму Дворянкова.
 Дворянков, Николай Александрович (1923—1979) — советский востоковед, внёсший значительный вклад в изучение языка пушту.
 Дворянков, Сергей Александрович (род. 1969) — российский футбольный тренер, бывший футбольный арбитр. См. также 
 Дворяков
 Дворянов